Кортез има више значења:
 Кортез (Флорида)
 Кортез (Колорадо)